een abonnement op een dienst, in het bijzonder een abonnement bij een provider om toegang te krijgen tot internet
een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een computergebruiker toegang heeft (zie Gebruikersaccountbeheer)
shell account, een computerterm
het Engelse woord voor (bank)rekening

Zie ook 
Accountmanager
International Bank Account Number
Yahoo! ID
Accountant